Сухочев — фамилия; имеет женскую форму Сухочева.
 Сухочев, Александр Николаевич (15 февраля 1956 — 5 декабря 2007) — российский режиссёр театра и кино, художник.
 Сухочев, Иван Константинович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Сухочево